Berliner Straße (straat)
Berliner Straße (metrostation)